Sankt Odilia, Heilige Odilia steht für:
* Odilia von Köln († um 451), christliche Märtyrin
 Odilia vom Elsass (um 660–720), Äbtissin in Niedermünster

Sankt Odilia, St. Odilia ist der Name folgender geographischer Objekte:
 zahlreiche Kirchen, siehe Ottilienkirche

Siehe auch:
 Sankt Ottilia, Sankt Ottilien
 Saint Odile (en.), Sainte Odile, Sainte-Odile (frz.)